Operation est le nom nord-américain du jeu appelé Docteur Maboul en France, un jeu de société ayant pour thème la chirurgie. 
Une opération (orthographié avec un accent aigu) 
Operations est une magazine de Multi-Man Publishing.